Nosson, Noussen ou Noussin est la prononciation yiddish du prénom .

 Nosson Scherman, éditeur général des éditions ArtScroll Mesorah
 Nosson Zvi Finkel, le rosh yeshiva de Slobodka et son descendant, le rosh yeshiva de Mir

Homonymie de prénom